El término Tiburones Rojos puede referirse a los siguientes equipos deportivos mexicanos:

los Tiburones Rojos de Córdoba;
los Tiburones Rojos de Coatzacoalcos;
los Tiburones Rojos de Veracruz.